Kandidat (av latin candidátus, av caudidus ’skinande vit’) kan syfta på:

 en person som föreslås väljas, ofta till en förtroendepost, till exempel i ett politiskt val,
 ursprungligen en sökande till ett romerskt ämbete,
 i överförd betydelse som synonym till möjliga lösningar, svar eller utgångar i allmänhet, även i situationer som inte innebär val,
 Kandidat – en akademisk titel, se kandidatexamen
 ett ålderdomligt tilltalsord till en student, i dag främst använd som beteckning på läkar- och lärarstudenter.
 Kandidat nauk – en akademisk titel i dåvarande Sovjet

Se även
Kandidaten, dansk film från 2008
Nominering